

Прізвище 

 Жан Жиро́ (фр. Jean Girault; 9 травня 1924, Вільнокс-ла-Гранд — 24 липня 1982, Париж) — французький режисер-комедіограф, сценарист, автор серії фільмів про жандарма із Сен-Тропе.
 Анрі Жиро (; , Париж — , Діжон) — французький воєначальник, армійський генерал, учасник двох світових воєн. 
 Міхал Жиро (пол. Michał Żyro, нар. 20 вересня 1992, Варшава) — польський футболіст.
 Жан Жиро (художник) (фр. Jean Giraud; *8 травня 1938(19380508), Ножан-сюр-Марн, Франція — †10 березня 2012, Париж) — французький художник, автор коміксів. 
 Олів'є Жиро (фр. Olivier Girault, 22 лютого 1973) — французький гандболіст, олімпійський чемпіон.

Топоніми 

 Сен-Жиро, Сен-Жиро́, Сен-Жіро (фр. Saint-Girod) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Савойя. 
 Аньєр-ла-Жиро, Аньє́р-ла-Жиро́, Аньєр-ла-Жіро (фр. Asnières-la-Giraud) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. 
 Ла-Шез-Жиро, Ла-Шез-Жиро́, Ла-Шез-Жіро (фр. La Chaize-Giraud) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея.

Інше 
 Мегахіла Жиро або бджола-листоріз Жиро (Megachile giraudi) — вид комах з родини Megachilidae.